Шандорф

Топоним
 Шандорф — община в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Фамилия
 Шандорф, Софус-Христиан-Фредерик (1836—1901) — датский писатель и поэт.